«Red Before Black» — чотирнадцятий студійний альбом Cannibal Corpse виданий 2017 року.

Опис

Склад на момент запису 
 Джордж Фішер — вокал
 Пет О'Браєн — соло
 Роб Баррет — гітара
 Алекс Уебстер — бас
 Пол Мазуркевич — ударні

Примітки

Посилання 
 Red Before Black  в Encyclopaedia Metallum

Англомовні музичні альбоми
Альбоми дез-металу
Альбоми Cannibal Corpse